„Greatest Hits... So Far“ е първият сборен албум на американската поп изпълнителка Пинк, издаден през ноември 2010. Достига до пето място в класацията за албуми Билборд 200, като в САЩ са продадени 1 375 000 копия и получава платинена сертификация. Албумът е събрал песни от първите пет албума на певицата, както и два нови сингъла „Raise Your Glass“ и „Fuckin' Perfect“.

Списък с песни

Оригинален траклист 
 „Get the Party Started“ – 3:11
 „There You Go“ – 3:26
 „Don't Let Me Get Me“ – 3:31
 „Just like a Pill“ – 3:57
 „Family Portrait“ – 4:56
 „Trouble“ – 3:12
 „Stupid Girls“ – 3:16
 „Who Knew“ – 3:28
 „U + Ur Hand“ – 3:34
 „Dear Mr. President“ (с Indigo Girls) – 4:33
 „So What“ – 3:35
 „Sober“ – 4:11
 „Please Don't Leave Me“ – 3:51
 „Glitter in the Air“ – 3:47
 „Raise Your Glass“ – 3:23
 „Fuckin' Perfect“ – 3:30

Американско стандартно издание (iTunes Store) 
 „Heartbreak Down“ – 3:18

Американско стандартно издание (iTunes Store и Amazon) 
 „Leave Me Alone (I'm Lonely)“ (The Funhouse Freak Show издание) – 3:33
 „Please Don't Leave Me“ (The Funhouse Freak Show издание) – 3:49
 „Funhouse“ (The Funhouse Freak Show издание) – 3:31
 „Зад кадър на the Greatest Hits... So Far!!! фотосесия“ – 4:18

Интернационално издание 
 „Get the Party Started“ – 3:11
 „There You Go“ – 3:26
 „Don't Let Me Get Me“ – 3:31
 „Just like a Pill“ – 3:57
 „Family Portrait“ – 4:56
 „Trouble“ – 3:12
 „Stupid Girls“ – 3:16
 „Who Knew“ – 3:28
 „U + Ur Hand“ – 3:34
 „Dear Mr. President“ (с Indigo Girls) – 4:33
 „Leave Me Alone (I'm Lonely)“ – 3:18
 „So What“ – 3:35
 „Sober“ – 4:11
 „Please Don't Leave Me“ – 3:51
 „Bad Influence“ – 3:35
 „Funhouse“ – 3:25
 „I Don't Believe You“ – 4:35
 „Whataya Want from Me“ – 3:46
 „Raise Your Glass“ – 3:23
 „Fuckin' Perfect“ – 3:30
 „Heartbreak Down“ – 3:18

Австралийско iTunes Store делукс издание 
 „Leave Me Alone (I'm Lonely)“ (The Funhouse Freak Show издание) – 3:33
 „Please Don't Leave Me“ (The Funhouse Freak Show издание) – 3:49
 „Funhouse“ (The Funhouse Freak Show издание) – 3:31
 „Зад кадър на the Greatest Hits... So Far!!! фотосесия“ – 4:18

Делукс издание (DVD) 
 „There You Go“
 „Most Girls“
 „You Make Me Sick“
 „Get the Party Started“
 „Don't Let Me Get Me“
 „Just Like a Pill“
 „Family Portrait“
 „Trouble“
 „God Is a DJ“
 „Last to Know“
 „Stupid Girls“
 „Who Knew“
 „U + Ur Hand“
 „Nobody Knows“
 „Dear Mr. President“
 „So What“
 „Please Don't Leave Me“
 „Sober“
 „Funhouse“
 „I Don't Believe You“
 „Bad Influence“
 „Leave Me Alone (I'm Lonely)“ (The Funhouse Freak Show издание)
 „Please Don't Leave Me“ (The Funhouse Freak Show издание)
 „Funhouse“ (The Funhouse Freak Show издание)
 „Зад кадър на видеоклипа Funhouse“
 „Зад кадър на the Greatest Hits... So Far!!! фотосесия“

Австралийско стандартно издание (DVD) 
 „Raise Your Glass“
 „Fuckin' Perfect“

2019 преиздание 
 „So What“ – 3:35
 „Fuckin' Perfect“ – 3:30
 „Raise Your Glass“ – 3:23
 „Get the Party Started“ – 3:11
 „Who Knew“ – 3:28
 „Just like a Pill“ – 3:57
 „Sober“ – 4:11
 „U + Ur Hand“ – 3:34
 „Don't Let Me Get Me“ – 3:31
 „Stupid Girls“ – 3:16
 „Please Don't Leave Me“ – 3:51
 „Funhouse“ – 3:25
 „Dear Mr. President“ (с Indigo Girls) – 4:33
 „Trouble“ – 3:12
 „There You Go“ – 3:26
 „Family Portrait“ – 4:56
 „Heartbreak Down“ – 3:18
 „Bad Influence“ – 3:35
 „You Make Me Sick“ – 4:06
 „So What“ (Bimbo Jones Radio Mix) (бонус трак) – 3:36

Албуми на Пинк
Музикални албуми от 2010 година